Romanowka () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:
 Romanowka – osiedle typu wiejskiego w Kraju Ałtajskim
 Romanowka – wieś w obwodzie amurskim
 Romanowka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Romanowka – wieś w Buriacji
 Romanowka – wieś w obwodzie czelabińskim
 Romanowka – wieś w obwodzie jarosławskim
 Romanowka – wieś w obwodzie kurgańskim
 Romanowka – wieś w rejonie dmitrijewskim obwodu kurskiego
 Romanowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Romanowka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Romanowka – wieś w obwodzie rostowskim
 Romanowka – wieś w obwodzie tomskim
 Romanowka – wieś w obwodzie tulskim
 Romanowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie woroneskim